Municipio de Londonderr puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Londonderry (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.
 Municipio de Londonderry (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Londonderry (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Londonderry (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.